Az Északi-Mariana-szigeteki labdarúgó-válogatott az Északi-Mariana-szigetek nemzeti csapata, amelyet az Északi-Mariana-szigeteki labdarúgó-szövetség (angolul: Northern Mariana Islands Football Association) irányít.

Nemzetközi mérkőzések

Nem hivatalos mérkőzések

Szövetségi kapitányok 

 Északi-Mariana-szigetek a national-football-teams.com-on 
 Interjú Koo Luam Khennel, a válogatott szövetségi kapitányával 

Ázsiai labdarúgó-válogatottak
Labdarugovalogatott